Марго Елис Роби () е австралийска актриса и продуцент. През 2013 г. прави дебюта си на големия екран във филма „Въпрос на време“ на Ричард Къртис, а по-късно същата година излиза и филмът на Мартин Скорсезе с нейно участие – „Вълкът от Уолстрийт“. От 2016 г. играе ролята на Харли Куин в Разширената вселена на Ди Си, започвайки с филма „Отряд самоубийци“.

Биография 
Марго Роби е родена в Далби, Куинсланд, Австралия, по-късно се премества в Голд Коуст. Родителите ѝ са Сарий Кеслер, физиотерапевт, и Дъг Роби, бивш собственик на ферма. Тя има двама братя – Локлан и Камерън, и сестра на име Аня. Отгледани са от майка си, докато имат минимален контакт с баща си.

За да се свързва двата края, актрисата работи на три места едновременно на 16-годишна възраст. Тя изучава „Драма“ в училище, завършвайки колежа Сомърсет. Когато Роби е на 17 години, тя се премества в Мелбърн, за да започне да играе професионално.

Личен живот 
Роби се среща с британския помощник-режисьор Том Акърли на компанията Suite Française, а през декември 2016 г. се женят на частна церемония в Байрън Бей. Тя и Акърли живеят преди това в Лондон с петима приятели. Към момента живеят в Лос Анджелис.

Филмография

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 
 

Австралийски актьори и актриси